Cedar Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Island (Alabama)
 Cedar Island (Alaska)
 Cedar Island (Litchfield County, Connecticut)
 Cedar Island (Middlesex County, Connecticut)
 Cedar Island (New Haven County, Connecticut)
 Cedar Island (Florida)
 Cedar Island (Georgia)
 Cedar Island (Illinois)
 Cedar Island (Iowa)
 Cedar Island (Knox County, Maine)
 Cedar Island (Washington County, Maine)
 Cedar Island (York County, Maine)
 Cedar Island (Montgomery County, Maryland)
 Cedar Island (Somerset County, Maryland)
 Cedar Island (Bristol County, Massachusetts)
 Cedar Island (Dukes County, Massachusetts)
 Cedar Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Cedar Island (Chippewa County, Michigan)
 Cedar Island (Manistee County, Michigan)
 Cedar Island (Oakland County, Michigan)
 Cedar Island (Presque Isle County, Michigan)
 Cedar Island (Minnesota)
 Cedar Island (Mississippi)
 Cedar Island (Lake County, Montana)
 Cedar Island (Lincoln County, Montana)
 Cedar Island (Brown County, Nebraska)
 Cedar Island (Cass County, Nebraska)
 Cedar Island (Merrick County, Nebraska)
 Cedar Island (New Jersey)
 Cedar Island (Hamilton County, New York)
 Cedar Island (Jefferson County, New York)
 Cedar Island (Nassau County, New York)
 Cedar Island (St. Lawrence County, New York)
 Cedar Island (Suffolk County, New York)
 Cedar Island (Warren County, New York)
 Cedar Island (Westchester County, New York)
 Cedar Island (Beaufort County, North Carolina)
 Cedar Island (Carteret County, North Carolina)
 Cedar Island (Currituck County, North Carolina)
 Cedar Island (Dare County, North Carolina)
 Cedar Island (Pamlico County, North Carolina)
 Cedar Island (Wasco County, Oregon)
 Cedar Island (Rhode Island)
 Cedar Island (Georgetown County, South Carolina)
 Cedar Island (Chittenden County, Vermont)
 Cedar Island (Grand Isle County, Vermont)
 Cedar Island (Accomack County, Virginia)
 Cedar Island (Accomack County, Virginia)
 Cedar Island (Virginia Beach County, Virginia)
 Cedar Island (Westmoreland County, Virginia)
 Cedar Island (Iowa County, Wisconsin)
 Cedar Island (Polk County, Wisconsin)

in Kanada:
 Cedar Island (Ontario)

Siehe auch:
 Little Cedar Island